Борисогле́б — село в Муромском районе Владимирской области России. Административный центр Борисоглебского сельского поселения.

География 
Село расположено на правом берегу реки Ушны, в 18 километрах на север от Мурома.

История 
Образовалось из слободки при Борисоглебском монастыре, основанном в XI веке. По преданию, здесь стоял загородный дворец муромского князя Глеба. С XVII века принадлежало дворянам Борисовым. В конце XIX — начале XX века — крупное село в составе Чаадаевской волости Муромского уезда. В 1859 году в селе числилось 116 дворов, в 1905 году — 158 дворов.

С 1929 года село являлось центром Борисово-Глебского сельсовета Муромского района.

Население

Инфраструктура 
В селе расположены МОУ «Борисоглебская средняя общеобразовательная школа», Борисоглебская участковая больница, участковый пункт полиции, отделение федеральной почтовой связи

Экономика 
 СПК «им. Коминтерна» (сельхозпредприятие)

Достопримечательности 
В селе расположены действующая церковь Рождества Христова (1630—1660), полуразрушенные собор Вознесения Господня (1677—1679) и церковь Николая Чудотворца (1699)

Литература 
 Епанчин А. А. Топонимика Мурома и его окрестностей. — Муром: ООО Дизайн-центр «РеКоМ», 2000. 78 с.

Примечания

Ссылки 
 Летопись села Борисоглеб.

Населённые пункты Муромского района